Алекса́ндр Ива́нович Кази́нцев (4 октября 1953, Москва — 7 декабря 2020, Москва) — российский журналист, поэт, прозаик. Заместитель главного редактора журнала «Наш современник» с 1988 года, автор нескольких книг, публицист.

Биография 
Родился 4 октября 1953 года в Москве. В 1977 году окончил факультет журналистики МГУ, в 1981 году — аспирантуру факультета. С 1981 года после знакомства с В. Кожиновым стал сотрудником журнала «Наш современник», с 1991 года — ведущий авторской рубрики «Дневник современника». По собственным словам, пригласил в журнал «академика Игоря Шафаревича, Александра Панарина, Ксению Мяло, Юрия Бородая, независимых интеллектуалов, чьи взгляды сильно отличались как от официальных, так и от ортодоксально-патриотических».

В 1995 году участвовал в выборах в Государственную думу по списку движения «Держава» (не прошло 5-процентный барьер). В 1996 году — доверенное лицо Г. Зюганова по Москве на выборах президента.

Литературное творчество 
Автор шести книг и около 200 публикаций в журналах «Наш современник», «Литературное обозрение», «Вопросы литературы», «Октябрь», газетах «Литературная газета», «Литературная Россия», «Завтра» и др. Среди публицистических книг А. И. Казинцева — «Новые политические мифы» (М., 1990), «Россия над бездной. Дневник современника 1991—1996» (М., 1996), «На что мы променяли СССР? Симулякр, или Стекольное царство» (М., 2004), «Возвращение масс» (М., 2010), «Имитаторы. Иллюзия «Великой России» (М., 2015). Секретарь правления Союза писателей России. Лауреат литературных премий.

Писал также стихи; в молодости, в 70-е годы, был участником литературной группы «Московское время». В постсоветский период стихи Казинцева неоднократно публиковались в периодике. Первая книга стихов Казинцева, «Сила земли», была составлена самим автором и вышла в свет в день его смерти (М.: Издательство Евгения Степанова; в выходных данных указан 2021 год; ISBN 978-5-91865-624-2). Посмертно вышла книга «Начало», составленная из стихотворений начала 70-х (М.: Вест-Консалтинг, 2021; ISBN 978-5-91865-644-0).

Скончался в ночь на 7 декабря 2020 года.

Примечания

Ссылки 
 Биографическая справка
 Искусство понимать. Беседа с Юрием Павловым «Завтра», 20 октября 2008
 Драться за право иметь дом на земле. Интервью с Лилит Саакян и Екатериной Соколовой 
 Надо обратиться к людям «Правда», 14 июля 2011 / № 74 (29704)
 Поезд убирается в тупик. Просьба освободить вагоны? «Югра» № 9, 2011
 Слово на вручении Большой литературной премии 
 Будущее рождается на площадях. Беседа с Мариной Струковой 
 Валерий Ганичев. Итак, о русском. Размышления. Глава «Возвращаются ли массы на арену истории?» 
 Станислав Хатунцев. В интересах большинства (по страницам книги Александра Казинцева «Возвращение масс») 
 Валерий Кремер. Массы возвращаются. Рецензия на книгу А. И. Казинцев «Возвращение масс»
 Война не закончилась. Беседа с Игорем Паниным 
 Я верю в человека. Беседа с Анной Скок 
 Русские встречи — Александр Казинцев. Пермь, городская библиотека им. Пушкина. 11 сентября 2012 г. Видео.

Публикации в журнале «Наш современник» 
 Беседа Александра Казинцева с Николаем Рыжковым  № 2, 2001
 «Кристаллы времени. 10 лет „Дневника современника“: хроника сопротивления»  № 5, 2001
 «Как слышите, Владимир Владимирович?»  № 6, 2001
 «Как слышите, Владимир Владимирович?» (окончание)  № 7, 2001
 «Три дня в августе»  № 8, 2001
 «Государство — это защита» (Беседа с Президентом Приднестровской Молдавской Республики Игорем Смирновым)  № 9, 2001
 Беседа Александра с ректором МГУ Виктором Садовничим  № 11, 2001
 «Евреи, русские и Солженицын» (Беседа с публицистом Виктором Кожемяко)  № 12, 2001
 «Big boom»  № 3, 2002
 «Big boom» (окончание)  № 4, 2002
 Беседа Казинцева с губернатором Брянской области Ю. Лодкиным  № 7, 2002
 «Цель США — хаос в мире» (Беседа Александра Казинцева с генерал-полковником Леонидом Ивашовым)  № 9, 2002

Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Писатели России XXI века
Русские писатели XXI века
Публицисты России
Выпускники факультета журналистики МГУ